1. županijska liga ŽSB je županijsko ligaško natjecanje četvrtog stupnja u nogometu koje se odigrava na području Županije Središnja Bosna. Organizator natjecanja je Nogometni savez ŽSB.

Struktura lige 

Prvoplasirana ekipa na kraju sezone ulazi u viši rang natjecanja - Druga liga FBiH Zapad. Posljednjeplasirana ekipa ispada u drugu županijsku ligu.

Od sezone 2020./21. liga se igraa u dvije skupine, a druga županijska liga je ukinuta. Prvaci skupina igraju finale županijske lige na neutralnom terenu.

Sezona 2022./23.

Grupa A 

 NK Bilalovac CPU, Bilalovac  
 NK Busovača, Busovača
 FK Fojnica, Fojnica
 FK Kaćuni, Kaćuni
 NK Kreševo, Kreševo
 OFK Lugovi, Lugovi - Busovača
 NK Nova Bila, Nova Bila
 NK Šantići, Šantići

Grupa B 

 NK Bobovac, Nević Polje 
 FK Dnoluka, Kruščica
 NK Gorica, Guča Gora
 NK Jajce, Jajce
 NK Karaula, Karaula - Travnik
 FK Radnik, Donji Vakuf 
 NK Sport Prevent, Bugojno
 NK Sloga, Gornji Vakuf

Dosadašnji osvajači 

 2009./10. i ranije - ? 
 2010./11. - NK Maestral '95, Jajce
 2011./12. - FK Fojnica, Fojnica
 2012./13. - NK Busovača, Busovača
 2013./14. - NK Novi Travnik, Novi Travnik
 2014./15. - FK Radnik, Donji Vakuf
 2015./16. - NK Kiseljak, Kiseljak
 2016./17. - FK Rudar, Han Bila
 2017./18. - NK Vlašić, Turbe
 2018./19. - FK Radnik, Donji Vakuf 
 2019./20. - FK Kaćuni, Kaćuni
 2020./21. - NK Brnjaci, Brnjaci
 2021./22. - NK Romari, Vitez 

:Kategorija:Sezone četvrtog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine

Povezani članci 

 Županijske lige u BiH 
 Sustav nogometnih liga u Bosni i Hercegovini

Izvori

Vanjske poveznice 
 Nogometni savez Županije Središnja Bosna  
 sportdc.net, Prva kantonalna liga SBK, grupa A  
 sportdc.net, Prva kantonalna liga SBK, grupa B  
 sportsport.ba, Kantonalna liga SBK 

Bosanskohercegovačka nogometna natjecanja